3 miejscowości w Polsce 
 Chrośnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Jeżów Sudecki 
 Chrośnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń
 Chrośnica – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń
Przystanek kolejowy
 Chrośnica – przystanek kolejowy w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń